Высшая лига — третья по силе лига в структуре Российского баскетбола.

С сезона 2010-11 лига поделена на группы А и Б. В 2015-22 годах называлась «Суперлига 2 дивизион», перед началом сезона 2022-23 была переименована обратно.

Участники

СЕЗОН 2014-2015

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига Российского баскетбола

Баскетбольные лиги России